Zięba zwyczajna – gatunek małego ptaka z rodziny łuszczakowatych;
 Zięba jer, jer - gatunek ptaka wędrownego z rodziny łuszczakowatych występujący gł. w Europie północnej;
 Zięba modra, zięba kanaryjska – gatunek osiadłego ptaka z rodziny łuszczakowatych występujący na Wyspach Kanaryjskich;
 Zięby Darwina – grupa kilkunastu niewielkich, bardzo podobnych do siebie gatunków ptaków odkrytych przez Karola Darwina podczas wyprawy HMS Beagle

Osoby o nazwisku Zięba 
 Andrzej Zięba (1929–1986) – polski matematyk
 Andrzej Zięba (ur. 1946) – polski prawnik
 Andrzej Zięba (ur. 1958) – polski historyk
 Antoni Zięba (1948–2018) – polski doktor inżynier, działacz pro-life i publicysta
 Antoni Zięba (1954–1986) – polski piłkarz ręczny
 Barbara Zięba (ur. 1952) – polska gimnastyczka, trenerka, sędzina sportowa, olimpijka z Meksyku 1968
 Halina Zięba-Załucka (ur. 1952) – polska prawniczka, konstytucjonalistka, nauczyciel akademicki, profesor nauk prawnych, w latach 1993–1999 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Filii UMCS w Rzeszowie
 Jerzy Zięba (ur. 1956) – polski przedsiębiorca i publicysta, propagator naturopatii i medycyny niekonwencjonalnej, autor pseudonaukowej książki Ukryte terapie. Czego ci lekarz nie powie
 Józef Zięba (ksiądz) (ur. 1947) – polski duchowny, przyjaciel Jerzego Popiełuszki
 Józef Zięba (poeta) (ur. 1932) – polski poeta i prozaik
 Maciej Zięba (dominikanin) (1954–2020) – polski dominikanin, teolog, filozof, publicysta, w latach 1998–2006 prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów
 Maciej Stanisław Zięba (ur. 1957) – polski filozof, orientalista, europeista
 Marzena Zięba (ur. 1990) – polska niepełnosprawna sztangistka, srebrna medalistka igrzysk paraolimpijskich
 Nadieżda Zięba (ur. 1984) – polska badmintonistka pochodzenia białoruskiego
 Ryszard Zięba (ur. 1950) – polski politolog, profesor zwyczajny, Jean Monnet Chair w Uniwersytecie Warszawskim
 Stanisław Zięba (1919–1941) – pilot myśliwski
 Stanisław Zięba (1928–2010) – polski trener, współtwórca polskiego biathlonu
 Stanisław Zięba (ur. 1933) – polski polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji
 Stanisław Zięba (ur. 1934) – polski polityk, minister, dr hab. inż. rolnik
 Stanisław Zięba (ur. 1947) – polski samorządowiec, radny Krakowa, laureat Medalu św. Brata Alberta w 2002 roku
 Wiesław Zięba (ur. 1947) – polski grafik, satyryk, rysownik, reżyser filmów animowanych